Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Travis Parrott che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Jamie Murray 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (semifinali)
 Petr Pála /  David Škoch (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (quarti di finale)
 Michal Mertiňák /  Robin Vik (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2006